La saison 2003-2004 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la Deutsche Eishockey-Liga.

Résultats

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Barrage de relégation 
 Hannover Scorpions – Wölfe Freiburg : 4-1
Wölfe Freiburg est relégué en 2. bundesliga.

Bilan 
Les Frankfurt Lions sont champions d'Allemagne.

Effectif champion

Voir aussi

Notes et références

Liens externes 
 Résultats de la Saison sur hockeyarchives

Articles connexes 
 x

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2003-2004 D1
Championnat Allemagne Hockey sur glace 2003-2004 D1
Allemagne
Allemagne
Allemagne